Het acroniem 

 Wechsler Adult Intelligence Scale
 Wide area information server